Foissy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Foissy im Département Côte-d’Or

mit Namenszusatz:
Foissy-lès-Vézelay im Département Yonne
Foissy-sur-Vanne im Département Yonne